Het ATP-tennistoernooi van Zagreb (met de officiële naam PBZ Zagreb Indoors) van 2008 werd gespeeld van 25 februari tot en met 2 maart 2008 in het Kroatische Zagreb. Er werd indoor gespeeld op een taraflex ondergrond. De winnaar van 2007, Marcos Baghdatis, kwam dit jaar zijn titel niet verdedigen.

Serhij Stachovsky won de finale van de als eerste geplaatste Ivan Ljubičić. De laatste maal dat een 'Lucky Loser' een ATP-toernooi op zijn naam wist te schrijven was in november 1991. Stachovsky was verbaasd over zijn mentale kracht en de manier waarop hij met de wedstrijdspanning omging in de laatste wedstrijden van het toernooi.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

* Opgave door een blessure

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb